Straight Outta Compton steht für:
 Straight Outta Compton (Album), Musikalbum der Rapgruppe N.W.A. (1988)
 Straight Outta Compton (Film), amerikanischer Spielfilm von F. Gary Gray (2015)